Hochrainer ist der Familienname folgender Personen:

Dieter Hochrainer (* vor 1940 in Wien), österreichischer Physiker
Thomas Hochrainer (* 1975), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer